Бустан () — многозначный термин.
 Бустан (книга) — сборник стихов Саади, написанный в 1257 году в Дамаске.
 Бустан (Каракалпакстан) — город в Каракалпакстане, Узбекистан. 
 Бустан (Джизакская область) — посёлок городского типа в Зарбдарском районе Джизакской области, Узбекистан.

См. также 
 Бостан — топонимы, многозначное слово, персоналии.
 Бустон — город в Согдийской области Республики Таджикистан.